Gubanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassia Gubanowa (* 2002), russisch-georgische Eiskunstläuferin
 Jekaterina Gubanowa (* 1979), russische Opernsängerin (Mezzosopran)